Hegamin ist der Familienname folgender Personen:

 George Hegamin (* 1973), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lucille Hegamin (1894–1970), US-amerikanische Bluessängerin